Bosman ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Bosman (1945–1992), niederländischer Judoka
 Jean-Marc Bosman (* 1964), belgischer Fußballspieler
 John Bosman (* 1965), niederländischer Fußballspieler
 Herman Bosman (* 1985), südafrikanischer Sportler
 Herman Charles Bosman (1905–1951), südafrikanischer Autor und Journalist
 Machiel Bosman (* 1972), niederländischer Schriftsteller und Historiker
 Rogier Bosman (* 1974), niederländischer Jazzmusiker und Arrangeur
 Willem Bosman (1672–?), niederländischer Kaufmann und Autor

Bosman bezeichnet außerdem:
 Bosman-Entscheidung, eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zu Jean-Marc Bosman
 Bosman Browar Szczecin, eine Brauerei in Stettin (Polen)

Siehe auch:
 Boseman
 Bossman
 Boßmann
 Bosmans